Tesar oder Tesař ist der Familienname folgender Personen:

 Arpád Tesár (1919–1989), slowakischer Bauingenieur
 Barbara Tesar (* 1982), österreichische Triathletin
 Ernst Tesar (* 1930), deutscher Politiker (SPD), MdL Saarland 
 Heinz Tesar (* 1939), österreichischer Architekt, Künstler und Literat
 Jan Tesař (* 1990), tschechischer Sprinter
 Johann Tesar (1895–1988), österreichischer Politiker (CSP/ÖVP)
 Josef Tesař (1927–2007), tschechoslowakischer Volleyballspieler
 Josef Tesař (Fußballfunktionär) (1895–1976), tschechoslowakischer Fußballtrainer und -funktionär 
 Karel Tesař (* 1931), tschechischer Musiker und Komponist und Arrangeur
 Lubor Tesař (* 1971), tschechischer Radrennfahrer
 Ludwig Erik Tesar (1879–1968), österreichischer Kulturphilosoph und Schulreformer
 Mitzi Tesar (* 1912; † nach 1983), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Ottokar Tesar (1881–1965), österreichisch-deutscher Rechtswissenschaftler
 Pavel Tesař (* 1967), tschechoslowakischer Radrennfahrer 

Siehe auch:
 Tessar